Crimson King indica:
In the Court of the Crimson King, primo album dei King Crimson, gruppo di rock progressivo britannico
Crimson King, o Re Rosso, personaggio immaginario creato da Stephen King
Touched by the Crimson King, album dei Demons & Wizards, gruppo power metal tedesco, ispirato al personaggio letterario del Re Rosso

Pagine correlate 
Re Rosso
King Crimson – gruppo progressive rock inglese